Valaquia puede referirse a:
 Valaquia, una región histórica y geográfica del sur de Rumania; 
 Principado de Valaquia, un país que existió entre los siglos XV y XIX;  
 Gran Valaquia, antiguo distrito de Tesalia durante los siglos XII y XIII; o
 Reino de Valaquia, una micronación creada en 1997 por Tomáš Harabiš.